Schutz (Eifel), plaats in Rijnland-Palts.
 Zie voor de verschillende betekenissen van Schütz met umlaut aldaar.